Гаванешти има више значења:

 Гаванешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Гаванешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Гаванешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Гаванешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Гаванешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији